Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Maori :
 le , un destroyer coulé en 1915 ;
 le , un destroyer de la classe Tribal lancé en 1936, coule en 1942.

Maori